

Patronymes 
Naoumov (masculin ; ) ou Naoumova (féminin ; ), également Naoumoff (transcription désuète), est un patronyme russe. Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Émile Naoumoff (1962-), pianiste et compositeur français
 Lev Naoumov (1925-2005), pianiste et compositeur russe
 Marija Naumova (1973-), chanteuse lettonne
 Radomir Naumov (1946-), homme politique serbe
 Vladimir Naoumov (1927-2021), réalisateur et scénariste soviétique

Patronyme russe